Юрий Слёзкин:
 Слёзкин, Юрий Алексеевич (1890—1977) — офицер, писатель, мемуарист, публицист монархического направления